Сорнев — фамилия:

 Сорнев, Игорь Андреевич (1919—1982) — командир канонерской лодки «Пролетарий», старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Сорнев, Степан Николаевич (1864—1933) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Минской губернии.
 Сорнева, Александра Алексеевна (ур. Зяблова; 1858—1891) — русская писательница, драматург.

 Сорневы — дворянский род.